David Higginbotham é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Nascido nos Estados Unidos. depois de seis anos como Pastor nesse mesmo país, em 1992 é enviado para a África do Sul para iniciar o trabalho da igreja.
Também ministrou na Ásia e Europa.
O bispo David Higginbotham, é autor dos livros "Crentes Possessos"  e "Cristãos Sob Ataque"

Biografia 
Nascido numa família em que o pai Forest era pastor (o qual cedeu sua igreja para o Bispo Macedo criar a IURD nos EUA) e a mãe missionária, viveu dez anos no continente Africano junto com a família numa missão evangelística do pai, quando aos 13 a os voltaram para os Estados Unidos. 
Formado em Quiropraxia, sabia que tinha o chamado de Deus. durante um problema enfrentado por sua esposa Evelyn o qual a deixou cega depois de diversas tentativas medicinais de cura, o pai de David conheceu em dezembro de 1986 um ministério espantoso, oriundo da América do Sul, e o seu fundador que foi fazer uma reunião em Nova York, Era a Igreja Universal do Reino de Deus, tempos depois David se tornou pastor e Evelyn ficou curada.    
Em 1987, David tinha acabado de se formar como Doutor em Quiropraxia pela Faculdade de Quiropraxia Palmer (Palmer College of Chiropractic) quando sentiu que Deus o estava chamando para fazer a Sua Obra, e por isso ele desistiu de sua carreira. Casados há mais de 30 anos e têm dois filhos, Todd e Mark, David e Evelyn têm feito a Obra de Deus junto à Igreja Universal e suas filiais, a Living Faith Evangelical Church e o Succeed in Life Center, há 28 anos. Já trabalharam em Nova York, Johannesburgo, Cidade do Cabo, Manila, Los Angeles, Londres e Houston. 

Em 2013 o Bispo David consagrou nos Estados Unidos o pastor Damien Jackson, foi a primeira vez que um bispo nascido naquele país consagrou a pastor alguém da mesma nacionalidade.

Livros 
 2009 - “Crentes Possessos – 12 Sinais de Possessão ou Opressão”.
 2019 - "Cristãos Sob Ataque".

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Bispos da Igreja Universal do Reino de Deus
Religiosos dos Estados Unidos
Pastores dos Estados Unidos